Op de Paralympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro worden op 528 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat de medaillespiegel.

In de spiegel wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medaillespiegel 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond.

Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het judo naast goud en zilver ook twee keer brons wordt uitgereikt.

In het zwemmen werd er eenmaal twee gouden medailles uitgereikt (mannen 100 meter schoolslag SB13), eenmaal twee zilveren medailles (mannen 100 meter rugslag S11) en eenmaal twee bronzen medailles (vrouwen 50 meter vrije slag S11).

Atleten met meerdere medailles 
In de volgende tabel zijn alleen de acht atleten opgenomen met minimaal vier keer goud. Er waren ook 23 atleten met drie keer goud, 81 atleten met twee keer goud en 126 atleten met een keer goud en daarnaast nog zilver en/of brons.

Paralympische Zomerspelen 2016
2016